El nombre Fika puede referirse a:

 Fika, es el nombre que se da a la tradicional pausa del café en Suecia.
 Fica, Fika, uno de los dos núcleos de población del municipio vizcaíno, España.
 Fika, una ciudad del estado de Yobe, Nigeria.
 Fika, un campo petrolífero en la provincia de Maysan, Irak.